Мя́тликовые — многозначное название, которое может относиться к нескольким ботаническим таксонам:
 Злаки, или Мятликовые () — семейство однодольных растений, к которому относятся такие широко используемые в сельском хозяйстве растения, как пшеница, рожь, овёс, рис, кукуруза, ячмень, просо, бамбук, сахарный тростник.

 Мятликовые () — подсемейство однодольных растений, к которому относятся такие известные и давно используемые в хозяйстве растения, как пшеница, рожь, овёс, ячмень.
 Мятликовые () — триба семейства злаков, к которой относится такое давно используемое в хозяйстве растение, как овёс, и широко распространённые травянистые растения, как мятлик, полевица, луговик.
 Мятликовые () — подтриба семейства злаков, к которой относится такие распространённые, конечно травянистые растения, как мятлик, арктополевица, северолюбка.